Йозге Улусой () е турска актриса и модел, Мис Турция 2003.

Биография 
Йозге Улусой е родена на 28 октомври 1982 година в град Анкара, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Официален сайт 
 Официална страница на Йозге Улусой във Facebook 
 Йозге Улусой в SinemaTürk 
 Йозге Улусой в Diziler.com 
 Йозге Улусой в Sinemalar.com 

Турски актьори и актриси
Модели от Турция
Родени в Анкара